Moschütz ist eine Bezeichnung von

 Friedrich August Moschütz (um 1805–nach 1869), deutscher Orgelbauer in der Niederlausitz

 Moschütz, Kreis Wirsitz, historische Bezeichnung von Mościska (Wysoka) in der Woiwodschaft Großpolen
 Moschütz (Wurzen), Wüstung bei Wurzen in Sachsen